Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Virginia Ruzici che ha battuto in finale Hana Mandlíková che si è ritirata sul punteggio di 3–6, 6–1.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková (finale)
 Virginia Ruzici (campionessa)
 Regina Maršíková (semifinali)
 Sylvia Hanika (semifinali)

 Iva Budařová (quarti di finale)
 Renáta Tomanová (quarti di finale)
 Glynis Coles (primo turno)
 Heidi Eisterlehner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1980